Tomislav 2. af Kroatien (født Prins Aimone Roberto Margherita Maria Giuseppe Torino af Savoyen) (9. marts 1900 – 29. januar 1948),og den 4. Hertug af Aosta var medlem af Huset Savoyen.

Noter 

Kongelige fra Kroatien
Personer fra Torino
Huset Savoyen